Па́лмер — традиційне українське траскрибування англійського прізвища Palmer (МФА: /pɑːmə/). В оригіналі /l/ не вимовляється.

Персоналії 
 Палмер (прізвище)

Топонім

Палмер — місто, , адміністративний центр боро Матануска-Сусітна, штат Аляска
 Палмер — місто, штат Айова
 Палмер — місто, штат Канзас
 Палмер — місто, штат Массачусетс
 Палмер — місто, штат Теннессі
 Палмер — місто, штат Техас
 Палмер — селище, штат Іллінойс
 Палмер — селище, штат Массачусетс
 Палмер — селище, штат Небраска
 Палмер Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсільванія
 Палмер — переписна місцевість, штат Мічиган

Архіпелаг Палмера () — архіпелаг біля берегів Антарктиди.
 Земля Палмера () — південна частина Антарктичного півострова, між Землею Ґреяма і Землею Елсворта.
 «Палмер» () — постійна (цілорічна) науково-дослідна антарктична станція США, що була створена 1968 року.

Інше 
 Лора Палмер — вигаданий персонаж з телесеріалу «Твін Пікс».
 Emerson, Lake & Palmer — британський рок-гурт напрямку прогресивний рок.
 «Палмер» — застаріла назва мікрометра, інструменту для вимірювання лінійних розмірів.